Староиликово — название населённых пунктов в России:

 Староиликово — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Староиликово — село в Бакалинском районе Башкортостана.